

События 
 Викинги опустошили Гамбург.
 Третья экспедиция армии кордовского эмира против Верхней Границы и Бану Каси.
 Король Маэлсехнайлл мак Маэл Руанайд убил предводителя норвежских викингов в Ирландии Тургейса, после смерти которого сила нападений викингов на Ирландию стала уменьшаться.
 Викинг Рагнар Лодброк поднялся по Сене и захватил Париж.
 Норманны разграбили Париж. Иоанн Скот Эриугена при дворе Карла Лысого.
 Датчане разграбили и сожгли Гамбург. Архиепископ Ансгар бежал, его библиотека погибла в огне.
 С октября 845 года по 864 год — Князь Хорватии Трпимир I.
 До 863 года эмиром Хорасана был Тахир II.
 По 846 год проходила национальная реакция в Китае. Гонения на буддизм. Разрушено несколько десятков тысяч храмов. Земельные владения монастырей взяты в казну. Сожжение манихейских книг и изображений.
 Король Западного Франкского королевства Карл заключил мир со своим племянником Пипином II, за которым Пипин сохранил за собой большую часть Аквитании.
 Бретонский суверен Номиноэ нанёс поражение войскам западно-франкского короля Карла в битве при Баллони.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 845 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 845 году
 Тургейс убит.

См. также

Примечания